Hoxha (uttalas Hodja) är ett vanligt förekommande albanskt efternamn.

Personer med efternamnet Hoxha 
Eliza Hoxha, kosovoalbansk musiker.
Enver Hoxha, albansk envåldshärskare mellan 1944 och 1985.
Ester Hoxha, albansk sångerska.
Nexhmije Hoxha, änka till Enver Hoxha.
Anna Oxa (född Iliriana Hoxha), italiensk musiker.